Балдов

 
 Балдо́в колодец — колодец в селе Нехорошеве Лукояновского района Нижегородской области.